T90 steht für:
 Cooper T90, ein Formel-5000-Rennwagen
 Tatra 90, ein Prototyp eines tschechischen Mittelklasse-Pkw
 Venucia T90, ein chinesisches SUV
 Canon T90, eine analoge Spiegelreflexkamera, siehe Canon-T-Serie#T90

T-90 steht für:
 T-90, ein russischer Kampfpanzer

T90